VI сезон второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1997 году в период с 5 апреля по 1 ноября.

Команды 
В сезоне 1997 года во второй лиге была заявлена 61 команда. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Автодор-БМК» (Владикавказ) на «Автодор»
 «Металлург» (Магнитогорск) на «Магнитка»
 «Амур» (Благовещенск) на «Амур-Энергия»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Энергия» (Пятигорск) была исключена из лиги после 25-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом (она также выиграла матч против ФК «Гатчина», который был исключен из лиги ранее).

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Перед стартом отказался от участия «Сахалин» (Холмск), в связи с чем был перевёрстан календарь, и турнир начался 3 мая, а не 25 апреля, как было изначально запланировано.

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1997

1997
Чемпионат России по футболу 1997